Craveiro ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Craveiro Lopes (1894–1964), portugiesischer General und Staatspräsident
 Guido Craveiro (* 1974), portugiesischer Musiker und Musikproduzent
 Tibúrcio António Craveiro (1800–1844), portugiesischer Dichter, Literaturtheoretiker und Übersetzer